Тодд А. Кесслер (; род. 1972) — американский сценарист, драматург, продюсер телевидения и режиссёр.

Карьера 
Кесслер был сценаристом и продюсером второго и третьего сезонов сериала канала HBO «Клан Сопрано», «Убойного отдела» Майкла Манна и первого сезона сериала канала NBC «Провиденс». Кесслер начал свою карьеру как драматург работая с Дэвидом Рэйбом, перейдя на кино и телевидение, когда Спайк Ли нанял его как сценариста.

Он является со-создателем и основным сценаристом драматического сериала канала FX, лауреата премии «Золотой глобус», «Схватка», вместе со своим старшим братом, Гленном Кесслером, и Дэниелом Зелманом. У него также была небольшая роль в «Схватке».

Их новым сериалом стал «Родословная», который вышел в 2015 году, с Кайлом Чендлером в главной роли.

Образование 
Окончив школу Крэнбрук Кингсвуд, Кесслер окончил с magna cum laude Гарвардский университет со степенью по драматической литературе и драматургии, и дважды был приглашённым артистом в Гарварде, проводя семинары по написанию сценариев.

Награды и номинации 
Кесслер был номинирован на несколько премий «Эмми». Тодд А. Кесслер, Гленн Кесслер и Дэниел Зелман были номинированы на премию «Эмми» за лучший сценарий драматического сериала за их работу над пилотным эпизодом «Схватки», «Вызовите мне адвоката».

Кесслер был номинирован на пять премий «Эмми» и три «Золотых глобуса».

Примечания

Ссылки 
 Официальный веб-сайт Схватки, содержащий биографию Тодда А. Кесслера 
 Интервью с Тоддом А. Кесслером, Гленном Кесслером и Дэниелом Зелманом в TV Guide

Режиссёры телевидения США
Сценаристы телевидения США
Телепродюсеры США
Шоураннеры
Выпускники Гарвардского университета